Сен-Марте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Миранд. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32389.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 23 км к юго-западу от Оша.

На северо-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 453 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 272 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 206 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 75,7 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 206 активных жителей работали 193 человека (95 мужчин и 98 женщин), безработных было 13 (9 мужчин и 4 женщины). Среди 66 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (X век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер